Rassemblement du peuple togolais, partit polític de Togo
 Relació de llocs de treball (del seu nom en castellà Relación de Puestos de Trabajo), llista ordenada dels treballadors d'una administració pública
 Prototipatge ràpid (del seu nom en anglès Rapid ProtoTyping), procés utilitzat per fabricar articles de plàstic, metall o ceràmica
 Transició de fase ràpida (del seu nom en anglès Rapid Phase Transition), vaporització violenta del gas natural liquat en contacte amb aigua
 Partícula reguladora de triple ATPasa (del seu nom en anglès Regulatory Particle of Triple-ATPase), subunitat del proteasoma cel·lular amb capacitat ATPasa